Антуан Роджер Ригодо (; родился 17 декабря 1971) ― французский баскетбольный игрок. Вошёл в Зал славы ФИБА в 2015 году.

Биография 
Ригодо стал чемпионом Евролиги в сезонах1997-98 и 2000-01, выступая в составе команды «Киндер Болонья». Он также играл в НБА в составе «Даллас Маверикс» в течение сезона 2002/03.

Сборная Франции 
В 2001 году, ещё до чемпионата Европы, Ригодо ушёл из международного баскетбола после того, как провёл 127 матчей со сборной Франции, но затем решил вернуться на чемпионат Европы по баскетболу 2005, где он выиграл бронзовую медаль. Вновь ушёл из спорта после окончания турнира.

Достижения 
Со сборной Франции
 Олимпийские Игры 2000 Года:  </span>Серебро
 Евробаскет-2005:  </span>Бронза
Личные
 Пятикратно был удостоен звания самого ценного игрока Французской лиги: в 1991, 1992, 1993, 1994, 1996 годах

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФИБА-Европа
 Итальянская Лига, профиль

Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Кавалеры ордена Почётного легиона
Игроки БК «Шоле»
Игроки «Даллас Маверикс»
Члены Зала славы ФИБА
Баскетболисты Франции
Википедия:Биографии современников
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Разыгрывающие защитники
Игроки БК «Валенсия»
Игроки БК «Виртус» Болонья
Игроки БК «По-Ортез»